El término barbadas puede referirse a:

 Barbadas, nombre genérico para los peces de la familia Lotidae.

 Barbadás, municipio español, en la provincia de Orense.